UFC 258: Usman vs. Burns — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 13 февраля 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Камару Усман победил Гилберта Бёрнса техническим нокаутом в 3-м  раунде и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе. В соглавном бою Алекса Грассо победила Мэйси Барбер единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка был запланирован титульный бой в полусреднем весе между действующим чемпионом UFC американцем нигерийского происхождения Камару Усманом и бразильским претендентом на титул Гилбертом Бёрнсом (#1 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий. 

[*] Уже после церемонии взвешивания Бобби Грин и Джиллиан Робертсон были отстранены по состоянию здоровья и их бои с Джимом Миллером и Мирандой Маверик соответственно были отменены.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: не присуждался
 Выступление вечера: Камару Усман, Джулиан Маркес, Энтони Эрнандес и Полиана Виана

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
16 февраля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Иэн Хейниш (бывший #15) после поражения на турнире покинул Топ-15 рейтинга среднего веса;

Райан Холл (бывший #14) покинул Топ-15 рейтинга полулёгкого веса;

Кейси Кенни (бывший #15) покинул Топ-15 рейтинга легчайшего веса.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC